Per volpe del deserto si possono intendere più cose:
 nome comune del fennec (Vulpes zerda)
 soprannome del generale tedesco Erwin Rommel, così chiamato per i suoi successi militari con l'Afrika Korps